Die Abkürzung SECC steht für:

 Sands Expo and Convention Center, ein Kongresszentrum der Las Vegas Sands Corporation in Las Vegas
 Scottish Exhibition and Conference Centre, ein Kongresszentrum in Glasgow 
 Single Edge Contact Cartridge, eine Bauform des Prozessorsteckplatzes Slot 1

Abkürzung